Система имён, принятая во Франции, во многом схожа с общеевропейской. Обычно француз имеет одно или несколько личных имён и фамилию. Традиционно большинство людей получает имена из Римско-католического календаря святых.

Формы обращения

Бытовые 
Вежливому обращению во французском языке обычно предшествует титул:
 Monsieur, по отношению к мужчине; произносится как «месьё» с коротким «е» или вообще «мсьё». Множественное число — Messieurs (произносится как «месьё» с «е» нормальной длины). Аббревиатуры: M., во множественном числе MM. Также встречаются, хоть и являются некорректными, варианты Mr., Mrs. Этимологическое значение Monsieur — «Мой господин».
 Mondemoiseau, исторический титул мужчин, не достигших титула рыцаря, использовался так же, как современное mademoiselle. Множественное число — Mesdemoiseaux. Титул теряет употребление с XVII века и не используется в современной разговорной речи, однако встречается в произведениях французских классиков, например, у Мольера.
 Madame, по отношению к замужней, разведённой или вдовствующей женщине; произносится как «мадам». Множественное число: Mesdames («медам»). Аббревиатуры: Mme. множественное число: Mmes. Этимологическое значение — «Моя госпожа».
 Mademoiselle, по отношению к незамужней женщине. Произносится как «мадемуазель» с короткой «е» или «мадмуазель»; множественное число — Mesdemoiselles. Аббревиатуры: Mlle., во множественном числе: Mlles. Этимологическое значение — «Моя девица». Во времена правления Валуа и Бурбонов (с XIV века по XVIII век) титул Mademoiselle применялся и по отношению к замужним женщинам, однако, эта традиция исчезла после Великой Французской революции. В настоящее время существует тенденция обращения ко всем (незнакомым) молодым женщинам и девушкам Mademoiselle, а более старшим — Madame. Mademoiselle также применяется при обращении к актрисам в титрах и афишах, вне зависимости от их возраста и семейного положения.

При упоминании военнослужащих в третьем лице применяется конструкция звание+фамилия («colonel Dupont»), без упоминания имени.

Имя 
Французское законодательство позволяет человеку иметь несколько личных имён. Только одно из них (как правило, первое) используется в повседневной практике, остальные — только в официальных документах, таких как свидетельства о рождении, смерти и браке.
Не путать с составными именами католической традиции: Жан-Клод, Жан-Жак. Такие конструкции являются одним (единым и неделимым) именем. Жан-Клода ни при каких обстоятельствах не назовут ни Жаном, ни Клодом.

Фамилия 
Официальным началом зарождения французских фамилий можно назвать 1539 год, когда королевский указ закрепил за каждым французом его семейное имя (кличку, прозвище), и под этим именем (и ни под каким другим) он и его потомки отныне и навсегда должны были записываться в церковно-приходских книгах. Менять его по своему желанию было запрещено.

Фамилия ребёнка до недавнего времени практически всегда наследовалась от отца; если отец был неизвестен, она наследовалась от матери. Недавно принятый закон позволяет паре выбирать, какую из двух фамилий родителей дать ребёнку, и, кроме того, есть возможность использовать двуединую фамилию, разделённую дефисом.

Ссылки 
  Французские фамилии.

См. также 
 Фамильная приставка

Имена по культуре
Французский язык
Культура Франции